

Geografia 
 Canada
 Bluewater – municipalità della Contea di Huron, Ontario
 Stati Uniti d'America
 Bluewater – census-designated place della Contea di La Paz, Arizona
 Bluewater – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California

Altro 
 Bluewater – centro commerciale del Kent